Juilly (Côte-d'Or)
 Juilly (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos